Ferdinand Fransen (ondernemer) (geboren in 1928): Directeur van Arke Reizen en voorzitter van FC Twente.
 Ferdinand Fransen (presentator) (geboren in 1959): Televisiepresentator van onder meer EénVandaag.